Оле́сь — українське чоловіче ім'я, за походженням — зменшена форма імені Олександр, що стала самостійним ім'ям. Жіночий варіант — Олеся.

Відомі носії 
 Олесь Адамович (1927—1994) — радянський письменник і критик, професор і член-кореспондент академії наук Білорусі.
 Олесь Бузина (1969—2015) — український публіцист, есеїст, телеведучий, відомий своїми українофобськими поглядами.
 Олесь Вахній (1971) — український журналіст, письменник, публіцист.
 Олесь Воля (1952) — український письменник, журналіст, дослідник Голодомору в Україні.
 Олесь Гончар (1918—1995) — український радянський письменник, літературний критик, громадський діяч.
 Олесь Донченко (1902—1954) — український радянський поет, прозаїк, казкар.
 Олесь Досвітній (1891—1934) — український політик та письменник.
 Олесь Ульяненко (1962—2010) — український письменник.

Див. також 
 О́лесь
 Олеся

Посилання 
 Що таке ОЛЕСЬ — Власні імена людей — Словники — Словопедія

Українські імена